Ханлык — название населённых пунктов:

Азербайджан
 Ханлык — село в Губадлинском районе.

Крым
 Ханлык — исчезнувшее село  в Белогорском районе Крыма.